Viral - algo relacionado aos vírus
Marketing viral
Vídeo viral
Viral - um personagem da versão de 2003 do desenho Teenage Mutant Ninja Turtles

Ver também
 Vírus (desambiguação)

Desambiguação